Officer, Call a Cop – cortometraggio del 1917 diretto da William Beaudine
 Officer, Call a Cop – film del 1920 diretto da Eddie Lyons e Lee Moran